C7 (tamanho de papel)

Outros
VIA C7
Uma vértebra cervical, chamada C7